Љано Сан Хуан има више значења:

 Љано Сан Хуан (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Сан Хуан (Сан Антонино ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Сан Хуан (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику